It's a Beautiful Day (in inglese "è una bella giornata") può riferirsi a:

 It's a Beautiful Day – gruppo rock psichedelico statunitense
 It's a Beautiful Day – album degli It's a Beautiful Day del 1969
 It's a Beautiful Day – brano dei Queen del 1995, tratto dall'album Made in Heaven, B-side del singolo Heaven for Everyone
 It's a Beautiful Day – singolo dei Pizzicato Five del 1997
 It's a Beautiful Day – singolo di Sarah Brightman del 2003
 It's a Beautiful Day – singolo di Pino Daniele del 2011
 It's a Beautiful Day – singolo di Michael Bublé del 2013

Pagine correlate 
Beautiful Day